Rolf Dahlgren kan syfta på bland andra:

* Rolf Dahlgren (1902–1994), svensk ämbetsman
 Rolf Dahlgren (1932–1987), svensk botaniker